L'Open de Pittsburgh 2020 est l'édition 2020 du tournoi de squash Open de Pittsburgh qui se déroule du 22 au  à Pittsburgh. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série et deux wild-card Abdul Malik Khan et Alister Walker.
En finale, les deux premières têtes de série se rencontrent et Fares Dessouky l'emporte face à Saurav Ghosal.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Pittsburgh
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2020
Sport aux États-Unis en janvier 2020
Squash en 2020